Yah ! Yah ! Yah ! (titre original : ) est une nouvelle de Jack London, publié aux États-Unis en 1910. En France, elle a paru pour la première fois en 1929.

Historique 
La nouvelle est publiée initialement dans le périodique The Columbian Magazine en , avant d'être reprise dans le recueil South Sea Tales en .

Résumé

Éditions

Éditions en anglais 
 "Yah! Yah! Yah!", dans le périodique The Columbian Magazine, .
 "Yah! Yah! Yah!", dans le recueil South Sea Tales, New York ,The Macmillan Co, .

Traductions en français 
 Yah ! Yah ! Yah !, traduction de Paul Gruyer & Louis Postif, in le Masque, périodique, .
 Yah ! Yah ! Yah !, traduction de Paul Gruyer & Louis Postif, in Contes des Mers du Sud, recueil, Paris, Hachette, 1931.
 Yah ! Yah ! Yah !, traduction de Paul Gruyer & Louis Postif, in Contes des Mers du Sud, recueil, 10/18, 1982.
 Yah ! Yah ! Yah !, traduction de Paul Gruyer & Louis Postif, in Contes des Mers du Sud, recueil, Phébus, 2001.

Sources 
  Jack London's Works by Date of Composition
 http://www.jack-london.fr/bibliographie

Notes et références 

Nouvelle de Jack London
Nouvelle américaine parue en 1910
Œuvre littéraire se déroulant aux Îles Salomon